Topolino puede referirse a:

El coche Topolino que la marca Fiat comercializó a finales de los años 1950.
La revista italiana Topolino, en la que se incluyeron por vez primera en Europa las aventuras de Mickey Mouse.
Topolino, el último héroe, historietas de humor que Bruguera editó en los años 1960 y 1970.
Topolino Radio Orquesta, banda de música española.